Tommy Kristiansen (ur. 1953) – duński piłkarz
 Tommy Kristiansen (ur. 1989) – norweski hokeista, olimpijczyk